Janna – album di Janna Hurmerinta del 2014
 Janna – variante araba del carattere tipografico Avenir
 Janna – variante del nome proprio di persona femminile Jana
 Janna – termine che solitamente identifica il paradiso nel Corano
 Janna – poeta, ministro e costruttore di templi del XIII secolo, fra i più noti esponenti della letteratura canarese

Pagine correlate 
 Jana (disambigua)
 Jenna